Turpin ist der Familienname folgender Personen:

 André Turpin (* 1966), kanadischer Kameramann
 Ben Turpin (1869–1940), US-amerikanischer Komiker, Stummfilmschauspieler
 Charles Murray Turpin (1878–1946), US-amerikanischer Politiker
 Clément Turpin (* 1982), französischer Fußballschiedsrichter
 Dick Turpin (1705–1739), englischer Straßenräuber und Viehdieb im Epping Forest
 Eugène Turpin (1848–1927), französischer Chemiker
 George Turpin (* 1952), britischer Boxer 
 Gerry Turpin (1925–1997), britischer Kameramann
 Jean Turpin (1561–1626), französischer Kupferstecher und Kunsthändler 
 Jean-Baptiste Turpin du Cormier (1732–1794), französischer Priester; Seliger
 James Alexander Turpin (1917–2006), britischer Diplomat
 Louis Washington Turpin (1849–1903), US-amerikanischer Politiker
 Ludovic Turpin (* 1975), französischer Radrennfahrer
 Mel Turpin (1960–2010), US-amerikanischer Basketballspieler
 Pierre Jean François Turpin (1775–1840), französischer Botaniker und Maler
 Randy Turpin (1928–1966), englischer Boxer
 Tom Turpin (1873–1922), US-amerikanischer Ragtime-Pianist und Komponist

Turpin steht ferner für:

 Turpin von Reims († 800), Erzbischof von Reims
 Turpin (Bischof) († vor 1198), schottischer Geistlicher, Bischof von Brechin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Turpin (Illinois)
 Turpin (Oklahoma)
 Turpin (Virginia)
 Turpin Hill (Indiana)
 Turpin Hills (Ohio)

Siehe auch:

 Pseudo-Turpin